Yerba de San Pedro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Parietaria judaica;
 el nombre común de la planta Primula veris; 
 el nombre común de la planta Primula elatior; o
 el nombre común de la planta Tanacetum balsamita;